Shantz est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1927-1993), joueur américain de baseball
 (né en 1925), lanceur américain de baseball
Homer L. Shantz (1876-1958), botaniste et administrateur américain
 (1822-1909), homme d'affaires canadien
Jeff Shantz (né en 1973), joueur canadien de hockey sur glace
Lorne Shantz (1920-1999), homme politique canadien en Colombie-Britannique
 (née en 1960), curleuse olympique canadienne
 (née en 1982), joueuse islandaise de hockey sur glace
 (née en 1957), sculptrice canadienne
 (1895-1977), biologiste et zooligiste américaine

Voir aussi

Homonymie de patronyme